Мишалов (Мішалов) — українське прізвище.

Відомі носії 
 Мишалов Денис Андрійович (. 2001) — солдат окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Мішалов Володимир Дем'янович (. 1959) — український медик, педагог, професор, завідувач кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика.

Примітки